O Beisebol na Universíada de Verão de 1995 foi um esporte opcional, mesmo assim, foi a segunda vez em que o beisebol participa de uma edição da Universíada (a primeira foi na edição anterior, de 1993, em Buffalo, Estados Unidos). Nas duas edições, Cuba se sagrou campeã.

Ligações externas

Universíada de Verão de 1995